Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w kanadyjskiej miejscowości Quebec. Jednocześnie była to ósma edycja cyklu Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich. Konkurencje były rozgrywane 17, 18 i 19 marca 2017. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem dowolnym, drugą konkurencją były biegi ze startu wspólnego na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym, cykl zamknęły biegi pościgowe na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym.

Pierwotnie organizatorem ósmej edycji cyklu Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich miała być rosyjska miejscowość Tiumeń. Jednak ze względu na zamieszanie rosyjskich biegaczy narciarskich w stosowanie dopingu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi, rosyjska federacja narciarska zrezygnowała z organizacji zawodów.

Wraz ze zmianą organizatora, zmianie uległ format zawodów. Z pierwotnie planowanych czterech etapów FPŚ zawody okrojono do trzech etapów, które odbędą się w trakcie trzech dni.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. dowolnym

10 km s. klasycznym (start masowy)

10 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Mężczyźni

Sprint s. dowolnym

15 km s. klasycznym (start masowy)

15 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Bibliografia

Przypisy

Uwagi 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich 2016/2017
2017 w Kanadzie
Puchar Świata w biegach narciarskich w Quebecu